Özbek (Kulp)
 Özbek (Şabanözü)